Примера дивисьон 1963/1964 ()  — 21-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1962/1963
Мексика
Мексика
1963 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1964 году